Il doppio del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Filip Urban che hanno battuto in finale Adrián García e Tomas Tenconi 65-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
 Adrián García /  Tomas Tenconi (finale)

 Fabrice Santoro /  Gilles Simon (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro /  Stefano Galvani (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2005